Chi Sagittarii pode se referir a:
Chi1 Sagittarii
Chi2 Sagittarii
Chi3 Sagittarii